Лазар Алексиев Мирчев е български дърворезбар, един от последните представители на Дебърската художествена школа.

Биография 
Лазар Алексиев е роден в малореканското село Осой около 1884 година. Правнук е по майчина линия на Иван Филипов от големия гарски резбарски род Филипови, а по бащина е внук на Мирче Деспотов и син на Алекси Мирчев. Баща му се мести в новоосвободена България и се установява в София. Лазар работи заедно с брат си Нестор Алексиев мебелна резба, тавани, иконостаси и други. От 1899 до 1902 година Нестор Алексиев работи с брат си Лазар в южномакедонския град Бер - иконостасите в манастирите „Свети Йоан Предтеча“ и „Свети Анастасий“ над Бистрица и резби в „Свети Антоний“. С брат си възстановява за 45 златни наполеона пострадалия от пожар иконостас на църквата „Свето Успение Богородично“ в Пазарджик, дело на Макрий Негриев. Тяхно дело са иконостасите в „Успение Богородично“ в Новачене и във „Възнесение Господне“ в битолското село Брусник (1903), унищожен през Първата световна война. След Илинденското въстание в продължение на три години двамата братя работят нов иконостас, който да замени изгорелия на храма „Свети Йоан Кръстител“ в Крушево. След тази работа двамата братя се разделят, като Лазар остава в Крушево до 1908 година. В 1909 година пристига в България и се присъединява към тайфата на Петър Йосифов, с която работи върху иконостасите в „Свети Йоан Предтеча“ в Брацигово и във „Възкресение Христово“ в Челопечене. На следната 1910 година работи при Иван Травницки върху иконостаса за храма „Света Параскева“ в София, за който изработва всички колони.

При избухването на Балканската война в 1912 година Лазар Алексиев е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в четата на Методи Стойчев.

В 1914 година с брат си Нестор започват иконостаса на „Свети Николай Софийски“ в София по проект на Антон Торньов и Стефан Баджов, като Нестор е главен изпълнител. Иконостасът е завършен до фронтона в 1919 г., като фронтонът с разпятието е дело на Иван Травницки.

Умира в 1963 година в София.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Македоно-одрински опълченци
Починали в София
Български имигранти от Македония в София